2 miejscowości w Polsce: 
 Rządza – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Jakubów 
 Rządza – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Stanisławów

inne:
 Rządza – rzeka w województwie mazowieckim, wpada do Zalewu Zegrzyńskiego